est le nom porté par plusieurs compétitions de cricket au cours de leur histoire, lorsqu'elles ont été sponsorisées par la société Gillette. C'est ainsi le cas de :
 La  en Angleterre, de 1963 à 1980,
 La  en Afrique du Sud, de 1969-1970 à 1976-1977,
 La  en Australie, de 1973-1974 à 1978-1979,
 La  dans les « Indes occidentales », en 1975-1976 et 1976-1977.